Патрульно-постовая служба (ППС) — структурное подразделение в составе МВД России, задачами которого являются предупреждение и пресечение правонарушений на улицах и в общественных местах.

Особое место в работе патрульно-постовой службы занимает профилактика правонарушений - в частности, удаление с улиц и других общественных мест граждан, нарушающий общественный порядок.

ППС входит в состав Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Датой образования патрульно-постовой службы принято считать 2 сентября 1923 года. Этот день выбран неслучайно. Именно тогда объявлена «Инструкция постовому милиционеру», в которой изложены общие положения о постовой службе, права и обязанности  ее работников. Со дня издания Инструкции начат отсчет деятельности патрульно-постовой службы в качестве структурных подразделений органов внутренних дел. С тех пор цели и задачи службы остаются неизменными. Патрульно-постовая служба является основным подразделением, отвечающим за охрану общественного порядка на всей территории страны.

Деятельность ППСП регулируется приказом МВД России № 495 от 28 июня 2021 года "Об утверждении Наставления об организации служебной деятельности строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции территориальных органов МВД России"

Примечания

Ссылки 
 

Полиция Российской Федерации